Fortress (fortezza in lingua inglese) può riferirsi a:

Azienda 
 Fortress - società statunitense di gestione degli investimenti

Cinema 
 Fortress – film del 1986 diretto da Arch Nicholson
 2013 - La fortezza (Fortress) – film del 1993 diretto da Stuart Gordon
 Fortress – film del 2012 diretto da Mike Phillips

Informatica 
 Fortress – linguaggio di programmazione
 Fortress – videogioco del 1983 per computer
 Fortress – videogioco del 2001 per Game Boy Advance

Musica 
 Fortress – album dei Sister Hazel del 2000
 Fortress – album dei Protest the Hero del 2008
 Fortress – album degli Alter Bridge del 2013